Stănculești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Stănculești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Stănculești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea